

Кавалеры эпохи Ивана VI 
 18 октября 1740 — Иоанн Антонович, принц.
 10 ноября 1740 — Анна Леопольдовна, принцесса, правительница.
 10 ноября 1740 — Юсупов, Борис Григорьевич, князь, тайный советник и Московский губернатор.
 10 ноября 1740 — Стрешнев, Василий Иванович, тайный советник, сенатор и камергер. Умер 15 декабря 1782 года.
 10 ноября 1740 — Менгден, Карл Людвиг (), барон, Коммерц-коллегии президент, тайный советник и камергер.
 27 ноября 1740 — Головкин, Александр Гаврилович, граф, действительный тайный советник.
 5 декабря 1740 — Неплюев, Иван Иванович, тайный советник и Киевский губернатор, на коего вторично орден сей надет 15 февраля 1742 года.
 5 января 1741 — Менгден, Иоанн Генрих (), барон, Лифляндского гофгерихта президент.
 13 июля 1741 — Людвиг Эрнст, герцог Брауншвейг-Беверн-Люнебургский.
 13 июля 1741 — Линар, Мориц-Карл, граф, польско-саксонский министр в России.
 13 июля 1741 — , граф, польско-саксонский действительный тайный советник и конференц-министр.
 12 августа 1741 — , граф, датский в России полномочный министр.
 12 августа 1741 — Апраксин, Фёдор Андреевич, граф, камергер. Умер генерал-поручиком 2 ноября 1754 года на 53-м году от рождения.
 14 августа 1741 — Бредаль, Пётр Петрович, вице-адмирал, коему императрица Елизавета Петровна указом от 30 января 1742 года оный орден носить за верные его заслуги дозволила. Умер в 1756 году.
 14 августа 1741 — Еропкин, Дмитрий Фёдорович, генерал-лейтенант. Умер в 1750 году.
 14 августа 1741 — Хрущов, Михаил Семёнович, генерал-лейтенант.
 14 августа 1741 — Бахметев, Иван Иванович, генерал-лейтенант и сенатор. Императрица Елизавета Петровна подтвердила ему носить сей орден 8 января 1742 года.
 29 августа 1741 — Шёмберг, Курт Александр фон, барон, генерал-берг-директор.
 29 августа 1741 — Репнин, Василий Аникитич, генерал-лейтенант и кадетского корпуса шеф, а потом генерал-фельдцейхмейстер, умер 31 июля 1748 года. Подтверждён кавалером сего ордена императрицей Елизаветой Петровной.
 12 сентября 1741 — Штофельн, Фёдор (), генерал-лейтенант. Умер в 1747 году. Отец генерал-поручика Христофора Фёдоровича.
 12 сентября 1741 — Ливен, Юрий Григорьевич, генерал-майор.
 12 сентября 1741 — Фермор, Виллим Виллимович, генерал-майор. Императрица Елизавета Петровна подтвердила ему носить сей орден 8 января 1742 года.
 12 сентября 1741 — Альбрехт, Иван Иванович фон, генерал-майор.
 12 сентября 1741 — Ливен, Вильгельм-Генрих фон (), курляндский . Умер в 1756 году.

См. также 
 Список кавалеров ордена Александра Невского (Российская Федерация)

Примечания

Литература 
 

 4